MMH est un sigle pouvant signifier :
 en médecine, la maladie des membranes hyalines
 en astronautique, la monométhylhydrazine
 en biologie, l'hypothèse du décalage (match/mismatch hypothesis)